Aldești se poate referi la:
 Localități în România:
 Aldești, Arad
 Aldești, Galați
 Aldești, Vâlcea